Plaats in Indonesië
 Keden (Kalijambe), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Keden (Pedan), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java